Els mandruans (Mandruani) foren un poble esmentat per Plini el Vell a l'oest de Bactriana, no gaire lluny de les muntanyes Paropamisos. No han estat identificats.

Grups humans de Pèrsia